32-й истребительный авиационный Староконстантиновский ордена Александра Невского полк (32-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Создание полка 
32-й истребительный авиационный полк формировался в период с 10 октября 1939 года по 1 октября 1940 года в Забайкальском военном округе на станции 111 разъезд Молотовской железной дороги за счёт двух эскадрилий и штаба 34-го иап, резервов 8-го, 45-го и 12-го иап в составе 4-х эскадрилий на самолётах И-16. Вошёл в состав 2-й авиабригады ВВС ЗабВО.

Расформирование полка 
32-й истребительный авиационный Староконстантиновский ордена Александра Невского полк расформирован 14 сентября 1960 года в 182-й истребительной авиационной дивизии 57-й воздушной армии Прикарпатского военного округа

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 11 июля 1941 года по 13 февраля 1942 года,
 с 28 апреля 1942 года по 7 июня 1942 года,
 с 5 августа 1942 года по 28 октября 1942 года,
 с 10 июля 1943 года по 11 мая 1945 года.

Командиры полка

В составе соединений и объединений

Первая победа полка в воздушном бою 

Первая известная воздушная победа полка в Великой Отечественной войне одержана 13 июля 1941 года: младший лейтенант Акимов М. И. в воздушном бою в районе Смоленска сбил тяжёлый немецкий истребитель Ме-110.

Участие в операциях и битвах 
 Смоленское сражение — с 1 августа 1941 года по 16 августа 1941 года.
 Московская битва — с 1 января 1942 года по 17 февраля 1942 года.
 Погорело-Городищенская операция — с 30 июля 1942 года по 23 августа 1942 года.
 Ржевско-Сычёвская операция — с 30 июля 1942 года по 23 августа 1942 года.
 Контрудар войск Западного фронта в районе Сухиничи, Козельск — с 22 августа 1942 года по 29 августа 1942 года.
 Курская битва — с 9 июля 1943 года по 12 июля 1943 года.
 Смоленская операция — с 7 августа 1943 года по 2 октября 1943 года
 Белгородско-Харьковская операция — с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.
 Черниговско-Припятская операция — с 26 августа 1943 года по 30 сентября 1943 года.
 Киевская наступательная операция — с 3 ноября 1943 года по 22 декабря 1943 года.
 Киевская оборонительная операция — с 13 ноября 1943 года по 23 декабря 1943 года
 Житомирско-Бердичевская операция — с 24 декабря 1943 года по 14 января 1944 года
 Корсунь-Шевченковская операция — с 24 января 1944 года по 17 февраля 1944 года.
 Ровно-Луцкая операция — с 27 января 1944 года по 11 февраля 1945 года.
 Проскуровско-Черновицкая наступательная операция — с 4 марта 1944 года по 17 апреля 1944 года.
 Львовско-Сандомирская операция — с 13 июля 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Восточно-Карпатская операция — с 8 сентября 1944 года по 28 октября 1944 года.
 Карпатско-Дуклинская операция — с 8 сентября 1944 года по 28 октября 1944 года.
 Сандомирско-Силезская операция — с 12 января 1945 года по 23 февраля 1945 года.
 Нижне-Силезская наступательная операция — с 8 февраля 1945 года по 24 февраля 1945 года
 Верхне-Силезская наступательная операция — с 15 марта 1945 года по 31 марта 1945 года
 Берлинская наступательная операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года.
 Пражская операция — с 6 мая 1945 года по 11 мая 1945 года.

Награды 

32-й Староконстантиновский истребительный авиационный полк за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Нейссе и Леобшютц и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года награждён орденом «Александра Невского».

Почётные наименования 
32-му истребительному авиационному полку 19 марта 1944 года за отличие в боях с немецкими захватчиками за освобождение городов Староконстантинов, Изяславль, Шумск, Ямполь и Острополь присвоено почётное наименование «Староконстантиновский»

Отличившиеся воины полка 
   Ворожейкин Арсений Васильевич, проходил службу в полку, капитан, командир эскадрильи 728-го истребительного полка 256-й истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии удостоен 19 августа 1944 года Указом Верховного Совета СССР звания Дважды Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 2/028
  Архипов Николай Арсентьевич, капитан, командир эскадрильи 32-го истребительного авиационного полка 256-й истребительной авиационной дивизии 2-й воздушной армии Воронежского фронта Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1251.
  Вахлаев Александр Алексеевич, лётчик полка в период с марта по август 1943 года и с декабря 1943 года по май 1945 года, капитан, командир эскадрильи 728-го истребительного авиационного полка 256-й истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1 июля 1944 года Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 2337
  Голаев Джанибек Нанакович, лейтенант, командир звена 32-го истребительного авиационного полка 256-й истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 1995 года удостоен звания Герой Российской Федерации. Посмертно. Медаль № 214
  Грищенко Пётр Лукьянович, лейтенант, командир звена 32-го истребительного авиационного полка 256-й истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1 июля 1944 года Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 2338
  Денисенко Владимир Гурьевич, лейтенант, командир звена 32-го истребительного авиационного полка 256-й истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1 июля 1944 года Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 2435
  Коняев Аркадий Николаевич, старший лейтенант, командир эскадрильи 32-го истребительного авиационного полка 256-й истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 26 октября 1944 года Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4282
  Митрофанов Фёдор Васильевич, лётчик полка с июня оп сентябрь 1941 года, Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза будучи командиром эскадрильи 445-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО.
  Олейник Григорий Никитович, лётчик полк в июне — июле 1941 года, Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза будучи заместителем командира 293-го истребительного авиационного полка 287-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта.
  Пинчук Николай Григорьевич, лётчик полка, Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза будучи командиром 1-й эскадрильи 18-го гвардейского истребительного авиационного полка.
  Худяков Николай Васильевич, капитан, помощник по воздушно-Стрелковой Службе командира 32-го истребительного авиационного полка 256-й истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 27 июня 1945 года Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 7543
  Шишкин Яков Васильевич, капитан, командир эскадрильи 32-го истребительного авиационного полка 256-й истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 27 июня 1945 года Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 6534

Благодарности Верховного Главнокомандования 

За проявленные образцы мужества и героизма Верховным Главнокомандующим личному полку в составе дивизии объявлялись благодарности:
 За взятие города Киев.
 За овладение городами Перемышль и Ярослав.
 За очищение от противника Домбровского угольного района и южной части промышленного района немецкой Верхней Силезии.
 За разгром войск противника юго-западнее Оппельна.
 За овладение городом и крепостью Бреславль.

За проявленные образцы мужества и героизма Верховным Главнокомандующим дивизии в составе корпуса объявлялись благодарности:
 За овладение городом Кременец — мощной естественной крепостью на хребте Кременецких гор, усиленной немцами развитой сетью искусственных оборонительных сооружений
 За овладение городом и оперативно важным железнодорожным узлом Чертков, городом Гусятин, городом и железнодорожным узлом Залещики на реке Днестр и освобождении более 400 других населённых пунктов
 За выход на государственную границу с Чехословакией и Румынией на фронте протяжением до 200 километров, овладении городом Серет и занятие свыше 30 других населённых пунктов на территории Румынии
 За овладение областным центром Украины городом Тарнополь — крупным железнодорожным узлом и сильным опорным пунктом обороны немцев на львовском направлении
 За овладение городами Порицк, Горохов, Радзехов, Броды, Золочев, Буек, Каменка, городом и крупным железнодорожным узлом Красное и занятии свыше 600 других населённых пунктов
 За овладение важным хозяйственно-политическим центром и областным городом Украины Львов — крупным железнодорожным узлом и стратегически важным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к южным районам Польши
 За овладение городом Дембица — крупным центром авиационной промышленности и важным узлом коммуникаций на краковском направлении
 За овладение городами Ченстохова, Пшедбуж и Радомско
 За овладение городом Краков
 За овладение центром Силезского промышленного района городом Глейвиц и в Польше городом Хжанув
 За овладение городом Гинденбург
 За овладение городами Сосновец, Бендзин, Домброва-Гурне, Челядзь и Мысловице — крупными центрами Домбровского угольного района
 За овладение в Домбровском угольном районе городами Катовице, Семяновиц, Крулевска Гута (Кенигсхютте), Миколув (Николаи) и в Силезии городом Беутен
 За овладение городами Олау, Бриг, Томаскирх, Гротткау, Левен и Шургаст — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев на западном берегу Одера
 За разгром окружённой группировки противника юго-западнее Оппельна и овладении в Силезии городами Нойштадт, Козель, Штейнау, Зюльц, Краппитц, Обер-Глогау, Фалькенберг
 За овладение в Силезии, западнее Одера, городами Нейссе и Леобшютц
 За овладение городами Ратибор и Бискау
 За овладение городами Котбус, Люббен, Цоссен, Беелитц, Лукенвальде, Тройенбритцен, Цана, Мариенфельде, Треббин, Рангсдорф, Дидерсдорф, Тельтов и вход с юга в столицу Германии Берлин
 За овладение городам Виттенберг — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Эльба

Асы полка 
Лётчики полка, сбившие 5 и более самолётов противника за годы Великой Отечественной войны:

Статистика боевых действий 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Базирование

Примечания

Литература

Книги про историю полка

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Участники Курской битвы
Участники битвы за Москву